Lerchenbach ist ein Gewässername:

 Lerchenbach (Kanzelbach), rechter Oberlauf des Kandelbachs (zur Bibert) bis Götteldorf (Markt Dietenhofen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Lerchenbach (Niederbach), rechter Zufluss des Niederbachs in der Soierngruppe, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad-Tölt-Wolfratshausen, Bayern
 Lerchenbach oder Zellersbach, deutsche Namen des Skřiváň, linker Zufluss der Rotava in Dolní Rotava (Stadt Rotava), Bezirk Sokolov, Karlovarský kraj, Tschechien
 Lerchenbach (Stallerbach), rechter Zufluss des hier Stallerbach genannten Villgratenbachs zwischen Ober- und Unterstalleralm (Gemeinde Innervillgraten), Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch;
 Lerchengraben